Система оценки упитанности лошадей Хеннеке — это числовая шкала, используемая для оценки количества жира на теле лошади. Она была разработана в 1983 году в Техасском Университете A&M. Это стандартизованная система, которая может использоваться для всех пород без специального оборудования; Состояние оценивается визуально и пальпацией. Оценки варьируются от 1 до 9, от очень худых до очень толстых; Идеальный диапазон для большинства лошадей — от 4 до 6. В таблице ниже приведены описания возможных оценок состояния тела. Система основана как на визуальном осмотре, так и на ощутимом жировом покрытии шести основных точек лошади. Система используется правоохранительными органами как объективный метод оценки состояния тела лошади в случаях жестокого обращения с лошадьми.

Система оценки 
Описания показателей состояния тела лошади по шкале Хеннеке

Идеальные оценки 
 Для среднестатистической лошади самыми здоровыми показателями являются состояния тела между 4 и 6, что указывает на то, что лошадь имеет правильный баланс питания и физических нагрузок. За лошадьми, которые легко набирают лишний вес или которые легко перепадают, следует внимательно следить, так как они подвержены либо избыточному весу, либо пониженному весу, соответственно.

Матки 
Согласно исследованиям, есть связь между разведением кобыл с показателем состояния тела менее 5 и проблемами с размножением. Энергетические потребности в производстве молока для жеребят очень высоки, поэтому большинство кобыл потеряет вес во время лактации. Кроме того, у кобылы с показателем состояния тела менее 5 будет больше трудностей с зачатием. По этим причинам рекомендованная кондиция для маток между 6 и 7. Более высокие оценки, как было показано, не влияют на репродукцию, но вредны для лошади.

Жеребцы-производители 
Жеребцы имеют наилучший репродуктивный успех при показателе состояния тела 5 или 6. Жеребцы расходуют много энергии во время случного сезона, поэтому некоторые советуют, чтобы жеребец начинал случный сезон в кондиции 6 или 7, чтобы держать его в здоровом диапазоне в конце сезона размножения. Если жеребец имеет оценку менее 3 или более 8, репродуктивное поведение будет скомпрометировано.

Спортивные лошади 
Исследований о связи между оценками состояния тела и производительности спортивных лошадей не проводилось, таким образом, оптимальные оценки неизвестны. Тем не менее, лошади с низким показателем состояния тела испытывают недостаток в жировых запасах для напряженной работы, а также могут испытывать недостаток в мускулатуре. Лошади с высокой оценкой состояния тела несут слишком большой вес, что мешает выносливости и биомеханике.

Лошади на зимнем пастбище 
Лошади на пастбище должны входить в зимний сезон с показателем состояния тела 6 или 7. В чрезвычайно холодные дни лошадь не может есть достаточное количество пищи, чтобы сбалансировать энергетические потребности поддержания температуры тела, поэтому вес часто теряется в течение зимы.

Мониторинг 
Мониторинг состояния тела лошади может оповестить владельца лошади или управляющего конюшней о потенциальных проблемах со здоровьем или кормлением. На показатель состояния тела могут влиять различные факторы, такие как: потребление корма, погода, физические нагрузки, метаболические заболевания, такие как , болезни, проблемы с зубами, паразитарные инвазии, беременность и многие другие. Соответствующий уход за лошадью позволяет поддерживать правильное и здоровое состояние тела на лошади.

Примечания 

Здоровье животных
Лошади